Desideri (cèsar) (), cèsar de l'imperi Romà sota l'emperador Magnenci
 Desideri de Tolosa. dux de Tolosa de Llenguadoc per compte del rei de Nèustria Khilperic I
 Desideri Erasme (segle XV), humanista 
 Desideri d'Ístria, de Toscana o de Llombardia (Brescia, ? – Lieja, ~774), rei dels longobards i d'Itàlia (756 -74)
 Desideri Lombarte i Arrufat (Pena-roja, 1937 - Barcelona, 1989), escriptor i investigador matarranyenc 
 Desideri de Caors, bisbe del , amb festa el 15 de novembre
 Desideri de Langres, bisbe del segle IV-V, amb festa el 23 de maig 
 Desideri de Monte Cassino o Desideri Epifani (~1026-1087), abat i papa com a Víctor III, amb festa el 16 de setembre 
 Desideri de Viena, bisbe del VI, amb festa el 23 de maig